Pulaski County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Pulaski County (Arkansas)
Pulaski County (Georgia)
Pulaski County (Illinois)
Pulaski County (Indiana)
Pulaski County (Kentucky)
Pulaski County (Missouri)
Pulaski County (Virginia)